Vernate (Italië)
 Vernate (Zwitserland)